

Persone
 Dale Earnhardt (1951-2001) – pilota automobilistico statunitense
 Dale Earnhardt Jr., propr. Ralph Dale Earnhardt Jr. (1974) – pilota automobilistico statunitense, figlio del pilota Dale
 Ralph Earnhardt (1928-1973), pilota automobilistico americano

Altro
 Dale Earnhardt, Inc. ― ex scuderia automobilistica statunitense